Paul-Schneider-Straße steht für:

 Paul-Schneider-Straße (Berlin)
 Paul-Schneider-Straße (Jena), Thüringen
 Paul-Schneider-Straße (Leipzig), Sachsen
 Paul-Schneider-Straße (Weimar), Thüringen